Francis Burt ist der Name folgender Personen:

* Francis Burt (Politiker, 1807) (1807–1854), US-amerikanischer Politiker
 Francis Burt (Politiker, 1918) (1918–2004), australischer Jurist und Politiker
 Francis Burt (Komponist) (1926–2012), britischer Komponist